

Persone 
 Bobby Womack – cantautore e chitarrista statunitense
 Lee Ann Womack – cantante country statunitense
 Samantha Womack – attrice britannica
 Steve Womack – politico statunitense

Altro 
 229614 Womack – asteroide della fascia principale
 Womack & Womack – gruppo musicale R&B statunitense